Diagnosticul se poate referi la:
Diagnostic medical
Diagnostic ca previziune în diverse științe